Municipio de Pierson puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Pierson (condado de Vigo, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Vigo.
 Municipio de Pierson (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Montcalm.